Аристид Георгиевич Панайотиди (28 февраля 1971, Москва) — советский и российский футболист, выступавший на позиции вратаря. Играл в высших дивизионах России, Греции и Армении.

Биография 
Воспитанник футбольной школы московского «Динамо». На взрослом уровне начал выступать в 18-летнем возрасте в составе смоленской «Искры», где проходил военную службу. В последнем сезоне чемпионата СССР играл за тверскую «Волгу».

В 1992 году перешёл в тюменский «Динамо-Газовик». Дебютировал в высшей лиге 29 марта 1992 года в матче против камышинского «Текстильщика». Всего в марте — мае 1992 года принял участие в семи матчах высшей лиги, . Летом 1992 года покинул клуб, выступал за «Торпедо»/«Спартак» из Рязани в первой и второй лигах, а весной 1996 года сыграл один кубковый матч за смоленский ЦСК ВВС «Кристалл».

В 1996 году присоединился к московскому «Спартаку», был третьим вратарём команды после Александра Филимонова и Руслана Нигматуллина и не сыграл ни одного официального матча. В золотом матче 1996 года против «Алании» был запасным вратарём.

В конце карьеры выступал за любительские клубы Подмосковья, а в 2002 году сыграл один матч в чемпионате Армении за «Мику». Завершил спортивную карьеру в возрасте 31 года.

После окончания карьеры работал техническим директором в московском «Динамо».

Личная жизнь 
Сын Георгий (род. 1995) тоже занимался футболом, выступал на позиции нападающего за юношескую команду «Динамо» и юношескую сборную России, но на взрослом уровне не заиграл.

Примечания 

Футболисты СССР
Футболисты России
Игроки ФК «Искра» Смоленск
Игроки ФК «Волга» Тверь
Игроки ФК «Тюмень»
Игроки ФК «Спартак» Рязань
Игроки ФК «Паниониос»
Игроки ФК «Кристалл» Смоленск
Игроки ФК «Спартак-2» Москва
Игроки ФК «Торгмаш»
Игроки ФК «Мика»